Системный аналитик — в широком смысле — специалист по решению сложных организационно-технических проблем, имеющих междисциплинарную природу, использующий принципы общей теории систем и методы системного анализа.

В узком смысле в сфере информационных технологий данный термин используется для обозначения профессиональной роли и профессии, ответственной за анализ потребностей пользователей на предмет возможности их удовлетворения посредством функций соответствующей информационной системы. Также его называют «постановщик задач». Основным продуктом такого системного аналитика являются организационно-технические решения, оформляемые как техническое задание на систему или программное обеспечение.

В целом термин не имеет устойчивой трактовки и в организациях различного класса (научных, исследовательских, коммерческих) он получает несколько различную смысловую нагрузку. В некоторых организациях его понимают как специалиста широкого профиля, способного искать решения нетривиальных, многоаспектных задач, в других — как специалиста по описанию правил организации деятельности (бизнес-аналитика, методолога), в третьих — как технического специалиста высокой квалификации, способного ставить задачу проектно-производственным командам.

Рынок труда 
Вакансии системного аналитика в сфере информационных технологий можно встретить в организациях трех типов:
 IT-компании, занимающиеся системной интеграцией и заказной разработкой (так называемый аутсорсинг);
 Не-IT-компании, ведущие разработку и доработку IT-систем силами собственных специализированных подразделений (так называемая inhouse-разработка) или силами сторонней организации (аутсорсинг);
 Продуктовые IT-компании, занятые созданием IT-продуктов для открытого рынка.

Основные роли 
 Роль «Аналитик требований»: Разработка технических требований
 Выявление и сбор требований из различных источников
 Систематизация требований
 Проверка требований на полноту.
 Проверка на непротиворечивость требований.
 Анализ требований для контроля их качества
 Документирование требований в документах или специализированных системах
 Согласование требований с заинтересованными лицами
 Обработка запросов на изменение требований к системе
 Роль «Коммуникатор»:
 Организация, модерирование и протоколирование совещаний и мозговых штурмов

Возможные роли 
 Роль «Технический писатель»:
 Оформление предпроектной документации в формате Концепции системы, Технического задания на создание/развитие системы
 Роль «Бизнес-аналитик»: Построение моделей деятельности объекта
 Изучение устройства и функционирования текущей системы
 Выявление и изучение существующих в данной области правил и ограничений
 Построение структурных моделей области деятельности (моделей предметной области, описаний организационных структур)
 Построение функциональных моделей деятельности (описаний бизнес-процессов, потоков данных)
 Анализ организации деятельности с целью выявления мест, нуждающихся в улучшении
 Анализ показателей эффективности деятельности
 Роль «Бизнес-архитектор»: Проектирование целевой деятельности
 Построение целевой модели деятельности (бизнес-процессов)
 Разработка систем правил (регламентов) выполнения деятельности
 Определение и декомпозиция (при необходимости) процессов, подпроцессов и функций, подлежащих автоматизации
 Роль «Системный архитектор»: Разработка технической части концепции (создания системы)
 Разработка вариантов концептуальной архитектуры системы
 Определение места системы в линейке продуктов компании, порядка взаимодействия с собственными и сторонними продуктами
 Определение элементов архитектуры системы
 Разработка логической модели данных
 Разработка технико-экономического обоснования выбранного варианта концепции

См. также 
 Аналитика
 Бизнес-моделирование
 Бизнес-процесс
 Системный анализ
 Аналитическая записка
 Требования к программному обеспечению
 UML
 RUP

Примечания 

Профессии
Профессии в ИТ